Wieś na Ukrainie
 Jabłuniwka – w obwodzie charkowskim, w rejonie wałkiwskim
 Jabłuniwka – w obwodzie chmielnickim, w rejonie derażniańskim
 Jabłuniwka – w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim
 Jabłuniwka – w obwodzie chmielnickim, w rejonie starosieniawskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie korsuńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czerkaskim, w rejonie łysianskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czernihowskim, w rejonie nosowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie czernihowskim, w rejonie pryłuckim
 Jabłuniwka–  w obwodzie czerniowieckim, w rejonie zastawieńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie jurjiwskim
 Jabłuniwka – w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie pokrowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie szyrokiwskim
 Jabłuniwka – w obwodzie donieckim, w rejonie konstantynowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie kijowskim, w rejonie białocerkiewskim
 Jabłuniwka – w obwodzie kijowskim, w rejonie kaharłyckim
 Jabłuniwka – w obwodzie kijowskim, w rejonie makarowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie nowoukrajinskim
 Jabłuniwka – w obwodzie ługańskim, w rejonie swatiwskim, nad Duwanoczką
 Jabłuniwka – w obwodzie połtawskim, w rejonie kobelackim
 Jabłuniwka – w obwodzie połtawskim, w rejonie łochwickim, nad Sułycią
 Jabłuniwka – w obwodzie rówieńskim, w rejonie młynowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie sumskim, w rejonie sumskim
 Jabłuniwka – w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie zakarpackim, w rejonie chuściańskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie horoszowskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie malińskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie popilnianskim
 Jabłuniwka – w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim